W sezonie 1960/1961 nie odbywały się rozgrywki na poziomie makroregionalnym, trzeci poziom rozgrywkowy stanowiły rozgrywki lig okręgowych.

Sezon zasadniczy

Koszalin 

Tabela
01. Darzbór Szczecinek 18 25 46 28 18 10 7 1
02. Gwardia Koszalin 18 24 37 23 14 9 6 3 
03. Płomień Koszalin 18 20 40 33 7 8 4 6 4 
04. Lechia Szczecinek 18 19 31 32 -1 7 5 6 
05. Bałtyk Koszalin 18 18 38 34 4 7 4 7 
06 Czarni Słupsk 18 18 38 34 4 7 4 7 
07 Skrzydlaci Świdwin 18 18 28 36 -8 8 2 8 
08 Korab Ustka 18 17 29 34 -5 5 5 8 
09 Kotwica Kołobrzeg 18 15 30 33 -3 5 5 8 
10 Iskra Białogard 18 6 27 57 -30 1 4 13

Rzeszów 

 Dwie ostatnie drużyny zostały zdegradowane do klasy A 1961/1962.
 Po ostatniej, 22. kolejce ligowej, dwa pierwsze zespoły w tabeli legitymowały się identycznym dorobkiem zdobywając 30 punktów, wobec czego celem ustalenia drużyny mistrzowskiej oraz jednocześnie wyłonienia reprezentanta ligi w eliminacjach do II ligi (formalnie w tabeli po 22. kolejce na pierwszym miejscu była sklasyfikowana Polonia przed Stalą, która miała lepszy bilans bramkowy - tym niemniej uwzględniając sklasyfikowanie drużyn mających równą ilość punktów tj. trzech z miejsc 4-6 mających po 22 punktów oraz z miejsc 8-10 mających po 20 punktów należy domniemywać, że w tym sezonie regulamin przewidywał oparcie o bezpośredni bilans między drużynami mającymi tyle samo punktów - wobec tego także w tym świetle Polonia była lepsza od Stali). W związku z tym dodatkowy mecz Polonia Przemyśl – Stal Stalowa Wola został rozegrany 15 czerwca 1961 na stadionie Resovii w Rzeszowie (godz. 18). W spotkaniu zwyciężyła Stal 3:2 (1:1) po zwycięskim golu Jerzego Gawackiego w 90 minucie. Oficjalna tabela uwzględniała dodatkowy mecz rozegrany pomiędzy Polonią i Stalą.

Sosnowiec 
Tabela
 1.Raków Częstochowa                     22  36  67:20 
 2.Zagłębianka Dąbrowa Górnicza          22  25  45:41
 3.Victoria Częstochowa                  22  25  35:36
 4.Płomień Milowice (Sosnowiec)          22  23  47:47
 5.Warta Zawiercie                       22  23  32:44
 6.Górnik Wojkowice-Komorne              22  22  51:47
 7.CKS Czeladź                           22  21  38:51
 8.Skra Częstochowa                      22  19  34:34*
 9.Kolejarz Sosnowiec                    22  19  43:44
 10.Budowlani Częstochowa                22  18  39:39 
 11.Stal II Sosnowiec                    22  18  43:46
 12.AKS Niwka (Sosnowiec)                22  13  27:58*

 obustronny walkower w meczu Skra Częstochowa - AKS Niwka

Eliminacje do II ligi 
W przeprowadzonych eliminacjach zwycięzca każdej z sześciu grup awansował do rundy finałowej, w której dwa pierwsze miejsca zapewniały awans do II ligi 1962.

Grupa I 
Tabela końcowa:

Wyniki

Grupa II 
Tabela końcowa:

Wyniki

Grupa III 
Tabela końcowa:

Wyniki

Grupa IV 
Tabela końcowa:

Wyniki

Grupa V 
Tabela końcowa:

Wyniki

Grupa VI 
Tabela końcowa:

Wyniki 

      = Awans do turnieju finałowego

Finał 
Tabela końcowa:

      = Awans do II ligi 1962

Wyniki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Historia III ligi polskiej w statystyce (cz. I)
 Poland 1961

Trzeci poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1960 w piłce nożnej
1961 w piłce nożnej
1960 w polskim sporcie
1961 w polskim sporcie